Родинский — название населённых пунктов в России:

 Родинский — деревня в Архангельском районе Башкортостана.

 Родинский — посёлок в Сорочинском районе Оренбургской области.

См. также 
 Родинский район
 Родинский сельсовет
 Родинское